Ludwik VI Wittelsbach (ur. 4 lipca 1539 Simmern/Hunsrück; zm. 22 października 1583 Heidelberg) – palatyn i książę Palatynatu – Simmern/Hunsrück, elektor Palatynatu Reńskiego

Syn elektora Fryderyka III i Marii Hohenzollern. Jego dziadkami byli książę Jan II Wittelsbach (Pfalz-Simmern) i Beatrycze Badeńska oraz margrabia Brandenburgii-Bayreuth Kazimierz Hohenzollern i księżniczka bawarska Zuzanna Wittelsbach.

W przeciwieństwie do ojca był luteraninem zgodnie z regułą cuius regio, eius religio zmienił panującą religię z kalwinizmu na własną. Usunął z uniwersytetu w Heidelbergu teologów związanych z kalwinizmem. Znaleźli oni schronienie u Jana Kazimierza, młodszego brata elektora. 
Od 1577 roku do 1583 sprawował kuratelę nad małoletnim margrabią Badenii-Durlach Ernestem Fryderykiem. Kuratelę tę sprawował wraz z księciem Wirtembergii Ludwikiem oraz matką Ernesta – Anną Wittelsbach. 

8 czerwca 1560 roku ożenił się z Elżbietą Heską. Ich dziećmi byli:
 Anna Maria (1561–1589) – żona Karola IX Wazy, późniejszego króla Szwecji.
 Elżbieta (1562)
 Dorota (1565)
 Dorota (1566–1568)
 Fryderyk (1567)
 Jan (1569)
 Ludwik (1570–1571)
 Katarzyna (1572–1586)
 Krystyna (1573–1619)
 Fryderyk IV (1574–1610) – elektor palatynatu
 Filip (1575)
 Elżbieta (1576–1577) 

12 czerwca 1583 ożenił się z Anną von Ostfriesland (1562–1621), nie mieli potomstwa.

Urodzeni w 1539
Zmarli w 1583
Wittelsbachowie
Władcy Palatynatu